Ферула (от  — растение ферула; розга) — многозначный термин.

 Фе́рула — род многолетних травянистых растений семейства Зонтичные.
 Феру́ла — линейка для наказания, которой били по ладони провинившегося ученика в античной и средневековой школе.
 Феру́ла — гнетущий и бдительный надзор, гнетущая стеснительная опека, строгое обращение (переносный смысл).
 Ферула — заклинание в произведениях о Гарри Поттере.
 Ферула — наконечник оптоволоконного коннектора.